Alex Holcombe – ex cestista statunitense
 Malcolm Holcombe – cantautore e compositore statunitense
 William Holcombe – politico statunitense